Harpacticella är ett släkte av kräftdjur. Harpacticella ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Harpacticella